

Wydarzenia 

 Azja
 Xuanwang z dynastii Zhou stoczył bitwę z koczownikami nad Huai He.

IX wiek p.n.e.